JSF — аббревиатура, которая может означать:

 Japanese Street Fashion — Японская уличная мода, включает в себя моду всех субкультур, распространённых в Японии.
 JavaServer Faces — фреймворк для разработки web-приложений на Java.
 Jabber Software Foundation, с 2007 года — XMPP Standards Foundation (XSF)
 Joint Strike Fighter — модель истребителя-бомбардировщика стран НАТО.
 Joint Strike Fighter — компьютерная игра.